Snag (lub Snagglepuss) – serial animowany wyprodukowany w 1961 roku przez studio Hanna-Barbera.

Serial był emitowany na kanale Boomerang w języku polskim.

Fabuła 
Serial opowiada o Snagglepusie, różowej pumie i jej zapędach dekoratorsko-inżynierskich. Lubiąca przygody pantera mieszka w jaskini, którą za wszelką cenę stara się unowocześnić. Niestety jej pomysły zamiast ułatwić jej życie, zwykle je utrudniają.

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: Start International Polska
Udział wzięli:
 Jacek Kopczyński – Snagglepuss
 Robert Tondera
 Andrzej Chudy
 Janusz Wituch
 Cezary Kwieciński
 Wojciech Paszkowski
 Paweł Szczesny
i inni

Spis odcinków

Bibliografia 
 

Telewizyjne seriale animowane Hanny-Barbery
Seriale telewizyjne emitowane od 1961
Seriale telewizyjne zakończone w 1961